, série télévisée britannique sortie en 2004 ;
 Doc Martin, série télévisée française sortie en 2011.